

Letteratura 
 The Gods of War – romanzo di John Toland del 1985
La caduta dell'aquila (The Gods of War) – romanzo di Conn Iggulden del 2005, quarto e ultimo capitolo del Ciclo dell'imperatore
 Gods of War – romanzo di Ashok Banker del 2009

Musica 
Gods of War – album dei Blasphemy del 1993
Gods of War – album dei Manowar del 2007